Anna Sofia av Danmark (), född 1 september 1647 i Flensburg i Schleswig, död 1 juli 1717 i Prettin i Sachsen, var en kurfurstinna av Sachsen från 1680 till 1691 som gift med kurfurst Johan Georg III. Hon var den äldsta dottern till kung Fredrik III och Sofia Amalia.

Biografi 

Anna Sofia fick en fin utbildning. 

Hon förlovades 1663 med den senare Johan Georg III av Sachsen. Bröllopet ägde rum 1666. Äktenskapet var inte lyckligt. 

Hon brevväxlade med sin bror, kung Kristian V, med vilken hon även diskuterade politik. Hon besökte Danmark år 1670, och visade då sympati för den fängslade Leonora Kristina. 

Hennes make besteg tronen i Sachsen år 1680, vilket gjorde henne till kurfurstinna. Hon blev änka 1691. 

År 1692 försökte hon utan framgång avsluta sonens förhållande med Magdalene Sibylle von Neidschutz genom att gifta bort honom. Hon kom väl överens med sin svärdotter, men dennas äktenskap med hennes son blev en katastrof. 

Hennes äldste son avled 1694 och efterträddes av hennes yngre son. När hennes son år 1697 valdes till Polens kung konverterade han till katolicismen. Han separerade från sin hustru, och Anna Sofia fick bli fostermor till sin sonson, August III. Hon och hennes svärdotter, som stannade i Sachsen och förblev protestanter, var populära hos sachsarna, då de sågs som garantier mot att kungen, som blivit katolik, skulle försöka genomföra en motreformation i Sachsen.

Barn 

 Johan Georg IV (18 oktober 1668 – 28 maj 1694), efterträdde hans far som kurfurst
 Fredrik August I (22 maj 1670 – 1 februari 1733), efterträdde hans bror och blev senare polsk kung

Anfäder

Referenser

Vidareläsning 

 

Födda 1647
Avlidna 1717
Tyska kurfurstinnor
Danska prinsessor
Kvinnor